Le district du Jura-Nord vaudois, dont Yverdon-les-Bains est le chef-lieu, est l'un des dix districts du canton de Vaud.

Il fait partie des nouveaux districts créés lors de la réorganisation cantonale du . Il est formé de la totalité des communes des anciens districts de Grandson, de la Vallée, d'Orbe, plus celles du district d'Yverdon à l'exception d'Oppens qui a rejoint le district du Gros-de-Vaud.

Préfets 
La préfecture du district est administrée par trois préfets. Les préfets nommés au  janvier 2008 sont Pierrette Roulet-Grin, Evelyne Voutaz et Albert Banderet. En 2019, Etienne Roy et Fabrice De Icco sont en poste.

Liste des communes 
Voici la liste des communes composant le district avec, pour chacune, sa population.

Sources 

Jura-Nord vaudois